

Geografia
 Brehme – comune della Turingia, in Germania

Persone
 Albert Brehme – bobbista tedesco
 Andreas Brehme – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Matthias Brehme – ex ginnasta tedesco